MSG se poate referi la:

 Glutamat monosodic, sare sodică din acidul glumatic
 msg systems, companie germană de IT